Jméno Prátr může znamenat:

Místa 
 Prátr (park),  – velký veřejný rekreační park ve Vídni
 Prátr (zábavní park),  – zábavní park v severozápadní části rekreačního parku Prátr
 Böhmischer Prater, malý zábavní park na okraji Vídně
 Ernst-Happel-Stadion – do roku 1992 se jmenoval Praterstadion – největší stadion v Rakousku (nachází se v rekreačním parku Prátr)
 Prater – městečko v americkém státě Virginie
 Prater – ostrov na řece Isar v Mnichově

Osoby 
 David Prater (1937–1988) – americký hudebník
 Matt Prater (* 1984) – hráč amerického fotbalu
 Roderick Prater (* 1981) – americký basketbalista působící v Česku
 Stanley Henry Prater (1890–1960) – britský přírodovědec

Jiné 
 Prater Violet – kniha Christophera Isherwooda